Радзихо́вский — фамилия.

Известные носители:

 Радзиховский, Леонид Александрович (род. 1953) — советский и российский публицист и учёный-психолог, журналист.
 Радзиховский, Борис Леонидович (1909—1975) — советский офтальмолог, профессор, заведующий кафедрой глазных болезней Черновицкого медицинского института.